Benedetto De Lisi – scultore italiano
 Benedetto De Lisi – scultore e artigiano italiano
 Domenico De Lisi – scultore italiano